Ранчо лос Мендоза има више значења:

 Ранчо лос Мендоза (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Мендоза (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику